Chodorówka – część wsi Bachórz w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Dynów
 Chodorówka – potok, dopływ Jasienianki
Chodorówka – dawny majątek i osada na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Sitce.

Zobacz też 
 Chodorówka Nowa
 Chodorówka Stara